Bézu est rencontré dans des noms de localités ou en nom de famille.

Localités 
 Bézu-la-Forêt, commune de l'Eure, Normandie.
 Bézu-le-Guéry, commune de l'Aisne, Hauts-de-France.
 Bézu-Saint-Éloi, commune de l'Eure, Normandie, dont :
 l'église Saint-Rémi de Bézu-Saint-Éloi.
 Bézu-Saint-Germain, commune de l'Aisne, Hauts-de-France.
 Épaux-Bézu, commune de l'Aisne, Hauts-de-France, dont :
 l'église Saint-Médard d'Epaux-Bézu.
 Saint-Just-et-le-Bézu, commune de l'Aude, Languedoc-Roussillon.

Anciens noms 
 Bézu-le-Grand, nom de Bézu-Saint-Germain pendant la Révolution.
 Bézu-lès-Fèves, ancienne commune de l'Aisne, Hauts-de-France, devenue Épaux-Bézu après fusion avec Épaux.
 Bézu-le-Long, ancienne commune d'Eure devenue Bézu-Saint-Éloi.

Divers 
 Le château du Bézu, épicentre de l'affaire datant du  du trésor des faux-monnayeurs de Rennes-le-Château.
 Les villages de Baisieux et de Baisy en Belgique doivent leurs noms à la même origine que celle de Bézu en France ; le nom latin a évolué différemment en accord avec les différences de langues.

Patronymes 
 André Bézu (1943-2007), dit simplement Bézu, chanteur français.
 Louis Bézu, commandant du cinquième bataillon du  de zouaves pendant la Première Guerre mondiale.
 Famille de Bézu, famille noble du Moyen Âge ; voir l'histoire de Berville-en-Roumois.

Ne pas confondre... 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme